Der Hessenpokal 2012 war die 67. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 11. Mai 2012 im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach statt.

Der Pokalsieger erhält das Startrecht zum DFB-Pokal 2012/13. Ist der Pokalsieger bereits über einen der ersten vier Platz der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, ist der Verlierer des Finals für den DFB-Pokal qualifiziert.

Es dürfen keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.


Teilnehmende Mannschaften 

 Kickers Offenbach (3. Liga)
 SV Wehen Wiesbaden (3. Liga)
 SV Darmstadt 98 (3. Liga)
 Regionalpokalsieger Darmstadt: Eintracht Wald-Michelbach (Verbandsliga)
 Regionalpokalsieger Frankfurt: Usinger TSG (Verbandsliga) 
 Regionalpokalsieger Kassel: KSV Hessen Kassel (Regionalliga)
 Regionalpokalsieger Wiesbaden: 1. FC Eschborn (Hessenliga)
 Regionalpokalsieger Fulda: Hünfelder SV (Verbandsliga)
 Regionalpokalsieger Gießen/Marburg: FC Ederbergland (Verbandsliga)

Spielplan 
Da die drei hessischen Drittligisten ein Startrecht im Hauptfeld haben, wurde zwischen den sechs Regionalpokalsiegern ein Qualifikationsspiel ausgelost, welches zwischen Regionalligist KSV Hessen Kassel und Hessenligist 1. FC Eschborn am 25. Februar 2012 ausgetragen wurde. Dieses Spiel konnte Kassel mit 7:5 nach Elfmeterschießen für sich entscheiden und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Weblinks 
 Hessenpokal bei http://www.hfv-online.de

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012